Egyptische hockeyploeg (mannen)
 Egyptische hockeyploeg (vrouwen)